Шульце-Бойзен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шульце-Бойзен, Либертас (1913—1942) — писательница, кинокритик, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Шульце-Бойзен, Харро (1909—1942) — обер-лейтенант люфтваффе, немецкий агент советской разведки, противник нацизма, член организации «Красная капелла».